Le référendum en Crimée peut désigner :
 le référendum de 1991 portant sur le rétablissement de la république socialiste soviétique autonome de Crimée ;
 le référendum de 1994 portant sur l'élargissement de l'autonomie de la république autonome de Crimée ;
 le référendum de 2014 portant sur le rattachement de la république de Crimée à la fédération de Russie ou son retour au sein de l'Ukraine.